

Aziende
 Salmoiraghi – azienda del passato produttrice di macchine da cucire
 Filotecnica Salmoiraghi – azienda del passato specializzata in costruzione di strumenti ottici e di misura
 Salmoiraghi & Viganò – azienda specializzata nel commercio degli occhiali

Persone
 Angelo Salmoiraghi (1848-1939) – imprenditore ottico
 Giorgio Salmoiraghi (1936) – artista italiano
 Patrizia Salmoiraghi (...) -attrice italiana